Ива́н Дми́триевич Соколо́в (1812—1873) — математик, декан физико-математического факультета Харьковского университета (1845—1858), заслуженный профессор и ректор Новороссийского университета (1865—1869), доктор философии (1839); .

Биография 
Происходил из духовного сословия. Родился в 1812 году в Новоржевском уезде Псковской губернии.

В 1829 году окончил Псковскую гимназию и поступил в Главный педагогический институт в Санкт-Петербурге, который окончил в 1835 году. Был учеником и последователем выдающегося российского математика академика М. В. Остроградского. Ещё обучаясь в институте, он поместил несколько статей по математике в издававшемся тогда Энциклопедическом лексиконе А. А. Плюшара и написал прибавление к переводу алгебры Бурдона, заключавшее в себе «краткое изложение способов решения численных уравнений». Кроме того в течение двух лет, под руководством академика Тарханова, занимался «вычислением восхождений и захождений солнца» для академического календаря. По окончании курса, с 20 января 1836 года был назначен учителем, но в том же году командирован для совершенствованияо образования за границу. В течение двух лет слушал в Кёнисберге лекции по математике и механике — у К. Якоби, по астрономии — у Ф. Бесселя, по физике — у Ф. Неймана и Мозера. В это время он представил в Академию наук свою работу: «Note sur la difraction de la lumière», напечатанную в «Bulletin scientifique publié par l'Académie Impériale des sciences de S. Pétersbourg» (Т. IV. — № 84. — С. 179). 

В 1838/1839 уч. году преподавал геометрию в Главном педагогическом институте; в 1839 году в Петербургском университете защитил диссертацию на степень доктора философии «О наименьших и наибольшей величинах простых определенных интегралов». С 22 декабря 1839 года — адъюнкт кафедры прикладной математики Харьковского университета; одновременно, с 1840 года преподавал математику в Харьковском педагогическом институте, а с 1841 года ежегодно читал публичные лекции по механике. С 17 февраля 1840 года по 2 апреля 1843 года был секретарем Харьковского университета; 27 февраля 1841 года стал экстраординарным профессором, а 7 мая 1843 года —  ординарным профессором кафедры прикладной математики. Преподавал курсы геометрии, статики, динамики материальной точки, общей теории движения.

С 1 декабря 1845 года по 1 января 1858 года занимал должность декана физико-математического факультета Харьковского университета.

1859—1863 гг. — преподает курс начертательной геометрии теории теней и перспектив в Харьковском университете.

1860 г. — издал книгу «Динамика» в двух частях.

В 1865 году получил звание заслуженного профессора и с 13 мая занял должность ректора вновь созданного Новороссийского университета. Также читал в нём лекции по теоретической механике студентам III и IV курсов. Первый учебный год преподавал также алгебру, а с 1868 года — прикладную механику.

В 1866—1867 годах исполнял обязанности попечителя Одесского учебного округа. В 1869 году стал член-корреспондентом Московского математического общества и стал помощником  попечителя Казанского учебного округа.

Умер в 1873 году в Казани; похоронен на Казанском городском кладбище.

Научная деятельность 
С самого начала своей педагогической деятельности в Харьковском университете И. Д. Соколов преподает курс механики, а далее в течение 25 лет обеспечивает высокий уровень преподавания этого предмета. По собственным разработкам он читал еще и курсы гидростатики, гидродинамики, теории машин.

Будучи прекрасным лектором, всегда старался обеспечить качественными учебниками и вносить новое в учебный процесс. Учебники профессора Соколова по тригонометрии и динамики выдержали четыре переиздания.

Основные направления научной деятельности И. Д. Соколова — вариационное исчисление и аналитическая механика. В работе «Исследование Некоторых предметов, относящихся к вариационному исчисления» (1842), которая содержала и результаты его докторской диссертации, исследовались достаточные условия решений вариационных задач и она впервые знакомила ученых России с этим кругом вопросов.

В области аналитической механики он обобщил некоторые результаты известного французского математика Ж. Л. Лагранжа, которые были связаны с варьированием движения и принципу наименьшего действия.

Интенсивная научная деятельность математика, заслуженного ординарного профессора И. Д. Соколова приходится на харьковский период, так как в Одессе обязанности ректора вновь университета и попечителя учебного округа занимают у него много времени.

Библиография 
 Исследование некоторых предметов, относящихся к вариационному исчислению. — Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1842. — 84 с.
 Элементарная теория тригонометрических линий и прямолинейная тригонометрия. — Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1853. — 89 с. — стала учебником по тригонометрии для всех гимназий.
 Динамика: в 2 ч. Ч. 1. О движении материальной точки : в 2 отд. [Отд. 1 : Общая теория движения систем материальных точек, Отд. 2 : Приложение общей теории движения к частным случаям]. — : Университ. тип., 1860. — 95 с.
 Прибавления к переводу алгебры Бурдона, включающие теорию решения числен¬ных уравнений. — Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1861. — 58 с.
 Прямой вывод известной теоремы Пуассона [а, Ь] = const из условия уравнения // Математический сборник. — 1867. — Т. 2, вып. 3. — С. 247—254
 Заметка на одно из примечаний к последнему изданию аналитической механики Лагранжа // Математический сборник. — 1868. — Т. 3. Вып. 2. — С. 169—174
 О начале наименьшего действия / И. Д. Соколов // Математический сборник. — 1870. — Т. 5. Вып. 2. — С. 179—188.

Литература 
 
 
 Вчені вузів Одеси : біобібліогр. довід. Вип. 1 : Природничі науки, 1865—1945 рр., ч. 2 : Математики. Механіки. — Одеса, 1995. — С. 107—109.
 Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. Т. 1 : Ректори / ОНУ iм. I. I. Мечникова, Наук. б-ка. — Вид. 2-е, доп. — Одеса, 2005. — С. 11-14.
 Космодемянский А. А. Очерки по истории механики в России / А. А. Космодемянский // Учен. зап. Моск. ун-та. Механика. — 1948. — Т. 2. Вып. 122. — С. 29—34
 Модестов В. И. Отрывок из воспоминаний // Исторический вестник. — 1884. — № 11. — С. 282—300
 100 лет Харьковского университета. — Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1908. — 320 с.
 Циганова Н. Я. О работах профессора И. Д. Соколова по аналитической механике // Тр. Ин-та истории естествозн. и техн. Акад. наук СССР. — 1959. — Т. 22. — С. 202—213
 Циганова Н. Я. Некоторые вопросы интегрирования уравнений движения в «Динамике» И. Д. Соколова // Тр. Ин-та истории естествозн. и техн. Акад. наук СССР. — 1961. — Т. 23. — С. 406—421.

Ссылки 
 Одеський націольний університет імені І. І. Мечникова

Выпускники Псковской гимназии
Механики Российской империи
Ректоры Императорского Новороссийского университета